San Mamés ("São Mamede" em português) pode referir-se a:

Estádio de San Mamés — estádio de futebol de Bilbau, Espanha, casa do Athletic Club

Municípios de Espanha
San Mamés de Burgos — na província de Burgos, Castela e Leão
San Mamés de Campos — na província de Palência, Castela e Leão
Navarredonda y San Mamés — na comunidade autónoma de Madrid

Desambiguações de topônimos